C6 oder C-6 steht für:
 Corvette C6, sechste Baureihe des Automodells Corvette von General Motors
 DIN C6, eine Standard-Größe für Briefumschläge nach DIN; siehe Papierformat#Übersicht
 C6, Halswirbel der Halswirbelsäule
 C6, ein Protein des Komplementsystems
 Audi A6 C6, dritte Baureihe des Audi A6
 Chrysler C6 (USA), PKW-Modell aus dem Jahr 1935
 Chrysler C6 (Europa), PKW-Modell aus den 1970er und 1980er Jahren
 Citroën C6, Automodell von Citroën
 C6 (Waffe), kanadische Lizenzwaffe
 C6 Magazin, Internetmagazin aus Deutschland
 C6, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Bahamas, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 C6, Abkürzung für Computersex, siehe Internetjargon
 C6, Deep-Power-Down-Modus beim Power-Management der Intel-Prozessoren, siehe Intel-Core-Mikroarchitektur
 Nokia C6, Mobiltelefon von Nokia, siehe Nokia CSeries#Nokia C6
 C6, Gerätestecker, siehe Gerätestecker#„Kleeblattkupplung“ (IEC-60320 C5/C6)
 C-6, ein Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron#Produktreihe
 Caldwell 6, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C.6 steht für:
 Cierva C.6, Tragschrauber

Siehe auch:
 CVI
 6C

C6